Славков може да се односи на:

 Славков (пољ. -{Sławków}-), град у Пољској
 Славков у Брна, историјски назив Аустерлиц, место у Чешкој Републици
 Славков (Опава), насеље у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Славков (Ухерско Храдиште), насеље у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република